Рибера Алта 2. Сексион има више значења:

 Рибера Алта 2. Сексион (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Рибера Алта 2. Сексион, Салсипуедес (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику